Жизнь и судьба:

 Жизнь и судьба (роман) — роман-эпопея Василия Гроссмана о событиях Великой Отечественной войны, написанный в 1950—1959 годах.
 Жизнь и судьба (телесериал) — российский многосерийный телефильм режиссёра Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана.
 Жизнь и судьба (спектакль МДТ) — спектакль Льва Додина по роману Василия Гроссмана